

Тужа — село в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Тужа — село в гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства
 Тужа — село в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Тужа — село в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Тужа — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Тужа — селище у Кіровській області Росії